Beuvron bezeichnet:

 die französische Gemeinde Beuvron im Département Nièvre
 mehrere Flüsse in Frankreich:
 Nebenfluss der Èvre, siehe Beuvron (Èvre)
 Nebenfluss der Loire, siehe Beuvron (Loire)
 Nebenfluss der Sélune, siehe Beuvron (Sélune)
 Nebenfluss der Yonne, siehe Beuvron (Yonne)